KOVO Cup kan avse:
KOVO Cup (damer) - en volleybollturnering för damklubblag i Sydkorea
KOVO Cup (herrar) - en volleybollturnering för herrklubblag i Sydkorea